Adelmann, Adelman:
 Aleksander Adelman
 Irma Adelman
 Rick Adelman

 Model I. Adelman